Osoby o tym nazwisku:
 Donald Abrahamson – amerykański sztangista, olimpijczyk
 Emmy Abrahamson – polsko-szwedzka pisarka literatury dziecięcej i młodzieżowej
 Lenny Abrahamson – irlandzki reżyser oraz scenarzysta filmowy i telewizyjny
 Richard E. Abrahamson – amerykański działacz religijny